«Единственный мужчина» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Всеволода Плоткина.
 «Единственный мужчина» — российский художественный телесериал 2010 года режиссёра Елены Николаевой.